Aardbeving China-Rusland-Korea februari 2010, een aardbeving op het grensgebied van China, Rusland en Noord-Korea op 18 februari 2010
Aardbeving Qinghai april 2010, een aardbeving in de Chinese provincie Qinghai op 13 april 2010